Чемпіонат Європи з футболу серед юнаків віком до 18 років 1961 року пройшов в Португалії з 30 березня по 8 квітня. Переможцем стала збірна команда Португалії, яка у фіналі перемогла збірну Польщі із рахунком 4:0.

Учасники 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (господар)

Груповий етап

Група A

Група В

Група С

Група D

Товариські матчі

Півфінали

Матч за 3-тє місце

Фінал

Посилання 
 Результати на rsssf.com  

Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19)
1961 у футболі